Битва при Евримедонті - битва, що відбувалася на морі та на суші між Делоським союзом, до якого входили Афіни та їх союзники, і Перською імперією. Вона відбулося у 469 або 466 до н. е. поблизу гирла річки Евримедонт (нині Кепрючай) в Памфілії, на півострові Мала Азія (сучасна Туреччина). Битва є складовою греко-перських воєн.
466 до н. е.